Thomas Thiry (né le  à Saint-Germain-en-Laye en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Biographie 
Thiry commence le hockey chez les Chevaliers du lac d'Annecy. Il part très rapidement en Suisse dans le mouvement jeune du Genève-Servette Hockey Club. A 12 ans il est déjà surclassé et il joue dans le championnat U15. Après plus de 8 ans et toutes les catégories de jeunes au sein du canton de Genève, Thiry rejoint l'EV Zoug Academy en Ligue Nationale B. Dès ses premiers matchs en sénior il fait briller son talent et après seulement 10 matchs, il est promu dans l'équipe de  division, l'EV Zoug. Après une carrière riche au niveau international chez les jeunes (5 championnats du monde disputés), son niveau au sein de la première division suisse lui ouvre les portes de l'équipe de France sénior. A peine âgé de 20 ans, Thriy joue son premier championnat du monde sénior en 2018.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2011-2012 || Genève-Servette HC U17 || Elite Novizen || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Genève-Servette HC U17 || Elite Novizen || 27 || 1 || 4 || 5 || 8 || 8 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2013-2014 || Genève-Servette HC U17 || Elite Novizen || 30 || 2 || 7 || 9 || 41 || 7 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 2013-2014 || Genève-Servette HC U20 || Elite Jr. A || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Genève-Servette HC U20 || Elite Jr. A || 32 || 2 || 7 || 9 || 8 || 8 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2015-2016 || Genève-Servette HC U20 || Elite Jr. A || 33 || 1 || 6 || 7 || 10 || 6 || 0 || 6 || 6 || 2
|-
| 2016-2017 || Genève-Servette HC U20 || Elite Jr. A || 27 || 5 || 6 || 11 || 22 || 8 || 1 || 4 || 5 || 8
|-
| 2017-2018 || EV Zoug || LNA || 35 || 0 || 3 || 3 || 8 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || EV Zoug Academy || LNB || 10 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || EV Zoug || LNA || 49 || 3 || 3 || 6 || 32 || 14 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2018-2019 || EV Zoug Academy || LNB || 1 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || EV Zoug || LNA || 46 || 1 || 4 || 5 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || EV Zoug Academy || LNB || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| CP Berne || LNA || 42 || 0 || 5 || 5 || 34 || 8 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2021-2022|| CP Berne || LNA || 48 || 2 || 6 || 8 || 51 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
|2014|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1A ||5||0||0||0|| 0||-7|| align="left"| 
|-
|2015|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1A ||5||0||0||0|| 2||-1|| align="left"| 
|-
|2015 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||0||0||0|| 0||2|| align="left"| 
|-
|2016 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||4||0||1||1|| 2||6|| align="left"| 
|-
|2017 || align="left"| Championnat du monde junior D1A ||5||0||2||2|| 4||-1|| align="left"| 
|-
|2018 || align="left"| Championnat du monde ||5||0||0||0|| 0||-3|| align="left"| 
|-
|2019 || align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || -8|| align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en septembre 1997
Naissance à Saint-Germain-en-Laye
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du EV Zoug
Joueur du CP Berne